Red River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Red River Township (Little River County, Arkansas)
 Red River Township (Miller County, Arkansas)
 Red River Township (Searcy County, Arkansas)
 Red River Township (Stone County, Arkansas)
 Red River Township (Van Buren County, Arkansas)
 Red River Township (White County, Arkansas)
 Red River Township (Oklahoma)